Гаварни́ (, ) — ныне не существующая коммуна во Франции, находившаяся в регионе Юг — Пиренеи, департамент — Верхние Пиренеи, кантон Люс-Сен-Совёр, округ Аржелес-Газост. С 1 января 2016 года после реформы органов самоуправления Франции вошла в состав коммуны Гаварни-Жедр.

Код INSEE коммуны — 65188.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 710 км к югу от Парижа, в 155 км юго-западнее Тулузы, в 60 км к югу от Тарба.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 140 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 99 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 86 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 86,9 %, в 1999 году было 77,2 %). Из 86 активных жителей работали 83 человека (43 мужчины и 40 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 13 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-дю-Бон-Пор (XIV век). Исторический памятник с 1998 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи